Премьер-министр Габона () — глава правительства Габона.

Диаграмма пребывания в должности

Первый период (1957—1961) 
Впервые правительство Габона было сформировано после проведения  года  в Территориальную ассамблею Габона — заморской территории Франции (в составе Французской Экваториальной Африки). Формально его возглавил глава колониальной администрации, вице-президентом правительственного совета стал лидер Габонского демократического блока Габриэль-Леон Мба ( года получивший полномочия президента совета). После создания  года входящей во Французское сообщество Автономной Габонской республики () правительственный совет был преобразован во временное правительство, глава которого  года получил наименование «премьер-министр». После провозглашения  года независимости страны премьер-министр стал временным главой Габонской республики, а после проведения выборов 1961 года и вступления  года в должность президента республики, непосредственно возглавившего правительство, отдельная должность его главы была ликвидирована.

Второй период (с 1975) 
Повторно пост премьер-министра как главы правительства был создан  года. До настоящего времени его замещали, за одним исключением, представители Габонской демократической партии. Весь состав кабинета министров, включая его главу, назначает и отрешает от должности президент.

См. также 
 Президент Габона
 Вице-президент Габона

Ссылки 
 Список руководителей Габона на сайте worldstatesmen.org 
 Выборы в Габоне на africanelections.tripod.com  

Габон

Списки:Габон